Села:
 Кип'ячка — Київська область, Обухівський район
 Кип'ячка — Тернопільська область, Тернопільський район

Інше:
 Кип'ячка — староукраїнська назва нафти
 Кип'ячка — заповідне урочище в Івано-Франківській області